Gminy i miejscowości w Rumunii
 Valea Seacă – gmina w okręgu Jassy
 Valea Seacă – wieś w okręgu Jassy, w gminie Valea Seacă

 Valea Seacă – wieś w okręgu Covasna, w gminie Sânzieni
 Valea Seacă – wieś w okręgu Marusza, w gminie Râciu
 Valea Seacă – wieś w okręgu Prahova, w gminie Gornet-Cricov
 Valea Seacă – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Tarna Mare